Tales of the Forgotten Melodies est le premier album de Wax Tailor sorti en 2005. Il a été précédé par deux EP remarqués, dans lesquels on pouvait déjà noter une solide culture cinématographique et hip hop (Hypnosis Theme, Damn That Music Made My Day...). Cependant, on peut trouver toute une palette de styles dans cet album : downtempo, dub, trip hop, electro et hip-hop expérimental.

Liste des titres

Clips et singles 

Les morceaux Hypnosis Theme et Our Dance ont été mis en clip, et les morceaux Our Dance et Walk The Line sont sortis sur un single, contenant plusieurs remix.

Notes et références 
Les samples de voix utilisés pour Hypnosis Theme proviennent en grande partie de Comédie érotique d'une nuit d’été et Alice, deux films de Woody Allen.
Album de Wax Tailor
Premier album musical sorti en 2005